Никульчино — название населённых пунктов в России:

 Никульчино — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Никульчино — деревня в Починковском районе Смоленской области.

См. также 
 Никульчинское городище